Флёров (Флёрова) — русская фамилия.

Известные носители:
 Флёров, Александр Фёдорович (1872—1960) — русский и советский ботаник, доктор биологических наук.
 Флёров, Василий Сергеевич (1922—1991) — профессор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной истории Ярославского государственного университета (1972—1991).
 Флёров, Всеволод Александрович (1860—1919) — педагог, литератор и издатель.
 Флёров, Георгий Николаевич (1913—1990) — советский физик-ядерщик, основатель Объединённого института ядерных исследований в Дубне, академик Академии наук СССР, Герой Социалистического Труда.
 Флёров, Иван Андреевич (1905—1941) — командир отдельной экспериментальной батареи реактивной артиллерии, Герой Российской Федерации (1995).
 
 Флёров, Николай Михайлович (1858—1915) — русский революционер-народоволец.
 Флёров, Сергей Васильевич (1841—1901) — русский историк театра, критик, педагог и журналист.
 Флёров, Эдуард Игоревич (род. 1966) — российский актёр.
 Флёров, Юрий Арсениевич (род. 1942) — российский математик, член-корреспондент Российской академии наук.

 Флёрова, Елена Николаевна (1943—2020) — российская художница, почётный член Российской академии художеств.

Составная фамилия 
 Сахновская-Флёрова, Мирра Филипповна (1897—1937) — советская военная, разведчица, комдив.